Schorisch ist der Familienname  folgender Personen:

 Adolf Schorisch (1881–1966), deutscher Zeichner, Radierer und Illustrator
 Berthold Schorisch (?–1953), deutscher Unternehmer, Gründer der SCHORISCH Gruppe
 Edmund Schorisch (1897–1987), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Schorische Sprache